R10 ou R-10 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un porte-avions de la classe Implacable de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de la classe R de la Royal Navy ;
 Kharkiv R-10, un avion de reconnaissance et bombardier soviétique ;
 R 10, un sous-marin de la Classe R de la Marine royale italienne.

Sciences 
Chimie
 La phrase de risque : Inflammable, sur les étiquettes de produits chimiques ;
 Le Tétrachlorure de carbone, un produit chimique, selon la liste de réfrigérants.

Médecine
 Douleur abdominale et pelvienne, d'après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Audi R10, une voiture de course du constructeur allemand Audi Sport.

Transports 
Automobile
 Renault 10, un modèle du constructeur français Renault.

Route
  Ring belge R10, une des ceintures périphérique d'Anvers.

Train
  Ligne R10 des Rodalia de Barcelone, une ancienne ligne de train de banlieue de Barcelone.

Voir aussi
 RX
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres